El Campeonato Europeo de Campeones de Clubes de la UEFS (oficialmente en inglés, European Cup of Champion Clubs), es la competición europea más importante para Clubes de fútbol sala organizada por la UEFS, en esta intervienen los campeones nacionales de los países afiliados; su primera edición fue en 1991, en un principio el torneo fue ampliamente dominado por equipos de la Península ibérica; sin embargo el dominio casi absoluto de las últimas ediciones recae en equipos de los países del Bloque del Este.

Campeones

Historial

Véase también 
 Unión Europea de Futsal
 Copa de la UEFS de futsal
 Copa de la UEFA de fútbol sala

Enlaces externos 
 UEFS Champions League MASCULINO

Referencias 

Europeo
Europeo